Toponímia
 Dothan (Alabama)
 Dotã — cidade bíblica

Outros usos
 Dothan — processador da série Pentium M

Desambiguações de topônimos